Hugo Dellien era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Genaro Alberto Olivieri ha sconfitto Tomás Martín Etcheverry con il punteggio di 6-7(3-7), 7-6(7-5), 6-3.

Teste di serie 

  Federico Coria (ritirato) 
  Tomás Martín Etcheverry (finale)
  Daniel Altmaier (semifinale)
  Facundo Bagnis (quarti di finale)

  Marco Cecchinato (primo turno) 
  Camilo Ugo Carabelli (primo turno) 
  Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno, ritirato) 
  Franco Agamenone (semifinale)

Qualificati 

  Federico Zeballos (primo turno)
  Jan Choinski (primo turno)
  Max Houkes (secondo turno)

  Eduardo Ribeiro (primo turno) 
  Juan Pablo Paz (secondo turno) 
  Moez Echargui (secondo turno)

Lucky loser 

  Gonzalo Villanueva (primo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  Guido Pella (primo turno)

  Franco Roncadelli (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Uruguay Open 2022